Prévost o Prevost  (del francés medio prévost, «preboste», actualmente escrito prévôt) puede hacer referencia a:

Topónimos 
 Prévost, ciudad de la provincia de Quebec, Canadá.

Personas 
 Abate Prévost o Abbée Prévost (1697 - 1763), novelista, historiador y periodista francés.
 Attilio Prevost (1890 - 1954), ingeniero italiano, inventor de la primera moviola dispuesta sobre una mesa horizontal.
 Augustine Prevost o Augustine Prévost, (1725 - 1786), militar que sirvió en el ejército británico, aunque de origen suizo.
 Florent Prévost (1794 - 1870), naturalista e ilustrador francés.
 Jean Prévost, Johannes Praevotius o Prevozio (1585 - 1631), botánico y médico italiano.
 Jean Prévost (1901 - 1944), escritor y periodista francés.
 Pierre Prévost (1751 - 1839), físico y filósofo suizo.